Osoby
 Andreas Reinke (ur. 1969) – niemiecki piłkarz

 Inne
 Obrzęk Reinkego – choroba fałdów głosowych